Stoddard ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Stoddard (1762–1813), US-amerikanischer Politiker und Territorialgouverneur im Louisiana-Territorium
 Brandon Stoddard († 2014), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Charles Warren Stoddard (1843–1909), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ebenezer Stoddard (1785–1847), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Stoddard (1823–1902), US-amerikanische Schriftstellerin und Dichterin
 John Lawson Stoddard (1850–1931), US-amerikanischer Reiseschriftsteller
 Laurence Stoddard (1903–1997), US-amerikanischer Ruderer
 Lothrop Stoddard (1883–1950), US-amerikanischer Eugeniker und rassistischer Autor
 Malcolm Stoddard (* 20. Juli 1948), britischer Schauspieler
 Solomon Stoddard (1643–1729), neuenglischer kongregationalistischer Prediger
 Tionette Stoddard (* 1974), neuseeländische Skeletonpilotin und Gewichtheberin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stoddard (New Hampshire)
 Stoddard (Wisconsin), im Vernon County
 Stoddard County (Missouri)

Weiteres:
 Stoddard-Dayton, von 1905 bis 1913 in den USA gebautes Automobil

Siehe auch:
 Stoddart